Gandin ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Gandin (1891–1943), italienischer General
 Michele Gandin (1914–1994), italienischer Dokumentarfilmer und Filmjournalist